Zkratka AES může znamenat:

 Atomová emisní spektrometrie – metoda analytické chemie
 Advanced Encryption Standard – standard šifrování v informatice
 AES Corporation – mezinárodní energetická společnost

Zkratky